Groene kaart (verzekeringsbewijs)
Groene kaart (hockey)
Green Card, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voor de Verenigde Staten